Чжан Пин:
 Чжан Пин (род. 1946) — китайский политический и государственный деятель.
 Чжан Пин (род. 1953) — китайский писатель, политический и государственный деятель.
 Чжан Пин (1917—1986) — китайский киноактёр.
 Чжан Пин (род. 1982) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.